Голд () — англійське та німецьке прізвище. Відомі носії:

 Зіґфрід Голд (; 1931–2003) — німецько-швейцарський кінооператор;
 Маріанна Голд (; 1933-1994) — кіноакторка німецького походження;
 Оскар Голд (; 1918-2005) — англійський футболіст;
 Тревор Голд (; 1939-2004) — англійський композитор.

Див. також 
 Ґолд